ZSL steht für:
 Powiat Sławieński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, kurz für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, eine Landesoberbehörde in Baden-Württemberg
 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, eine ehemalige politische Partei in Polen
 Zoological Society of London, eine in London gegründete Gelehrtengesellschaft

zsl steht für:
 Sambische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung